André Aliker (1894-1934),  militant communiste martiniquais ;
 Pierre Aliker (1907-2013), frère du précédent, médecin et un homme politique français de Martinique.

 Aliker, film français réalisé par Guy Deslauriers en 2009 racontant la vie d'André Aliker.